Два корабля германского императорского флота назывались SMS Vineta в честь легендарного города Винета

 SMS Vineta (1863) — корвет. Построен в 1863 году.
 SMS Vineta (1895) — бронепалубный крейсер типа «Виктория Луизе». Спущен на воду в 1895 году, разобран в 1920 году.